Äbte und Fürstäbte des Klosters Fulda bzw. Bischöfe und Fürstbischöfe des Bistums Fulda:

Äbte

Fürstäbte

Fürstbischöfe / Fürstäbte

Bischöfe

Literatur 
 Josef Leinweber: Die Fuldaer Äbte und Bischöfe, Frankfurt am Main, 1989, ISBN 3-7820-0585-6
 Konrad Lübeck: Die Fuldaer Äbte und Fürstäbte des Mittelalters, 31. Veröffentlichung des Fuldaer Geschichtsvereins, Fulda, 1952

Siehe auch 
 Liste der Weihbischöfe in Fulda

Weblinks 

 
 Wappen der Fürstäbte und Fürstbischöfe und Bischöfe von Fulda von 1472 bis 1677, von 1678 bis 1737, von 1737 bis heute

Einzelnachweise 

Fulda
Fulda